Тунхэ́ () — уезд города субпровинциального значения Харбин провинции Хэйлунцзян (КНР). Название уезда происходит от реки Датунхэ.

История 
В 1906 году на этих землях был образован уезд Датун (大通县), подчинённый Иланьской управе (依兰府). Так как управляющие органы уезда размещались на северном берегу Сунгари, то в 1909 году для удобства управления земли на южном берегу Сунгари были выделены в отдельный уезд Фанчжэн.

После Синьхайской революции управа в 1913 году была ликвидирована, и уезд вошёл в состав провинции Хэйлунцзян. В процессе упорядочения названий административных единиц Китайской республики в связи с тем, что в провинции Цинхай также существовал уезд Датун, в апреле 1914 года уезд Датун провинции Хэйлунцзян был переименован в Тунхэ.

В 1931 году Маньчжурия была оккупирована японскими войсками, а в 1932 году было образовано марионеточное государство Маньчжоу-го. В 1934 году было введено деление Маньчжоу-го на 15 провинций и 1 особый город, и уезд Тунхэ оказался в составе провинции Саньцзян.

В 1945 году Маньчжурия была освобождена Советской армией. После войны правительство Китайской республики приняло программу нового административного деления Северо-Востока, и уезд Тунхэ оказался в составе провинции Хэцзян. В мае 1949 года провинция Хэцзян была присоединена к провинции Сунцзян. В 1954 году провинция Сунцзян была присоединена к провинции Хэйлунцзян. и уезд Тунхэ с 1956 года стал подчиняться Специальному району Суйхуа провинции Хэйлунцзян, а с 1958 — Специальному району Сунхуацзян. В 1960 году уезд Тунхэ был переведён в подчинение властям Харбина, в 1965 возвращён в Специальный район Сунхуацзян, с 1992 — окончательно вошёл в состав Харбина.

Административное деление 
Уезд Тунхэ делится на 6 посёлков и 2 волости.

Ссылки 
 

Уезды Харбина